Сан Вакин има више значења:
 Округ Сан Хоакин, округ је у амерчичкој савезној држави Калифорнија, САД
 Сан Хоакин (Калифорнија), град у САД
 Сан Хоакин (Чиле), општина у Чилеу
 Сан Хоакин (река), река која протиче кроз САД